«Люди-кошки» (, 1942) — американская фантастическая драма режиссёра Жака Турнёра, первый из серии триллеров 1940-х годов, спродюсированных Вэлом Льютоном.

Премьера фильма состоялась 6 декабря 1942 года, а его широкий прокат начался 25 декабря того же года. Рекламным слоганом фильма была фраза «Поцелуй меня — я загрызу тебя до смерти!»

Кассовые сборы в США — около 4 миллионов долларов.

Сюжет 
Молодой инженер Оливер Рид (Кент Смит) знакомится в зоопарке возле клетки с чёрным леопардом с удивительно красивой девушкой, эмигранткой из Сербии Иреной Дубровной (Симона Симон). У них завязывается роман, затем они становятся мужем и женой. Но Ирена боится, что её близость с Оливером может разбудить древнее проклятие её рода — по рассказанной ею легенде, во время турецкой оккупации жители её родной деревни обратились к дьяволопоклонству и приобрели способность превращаться в минуты ярости и страсти в огромных кошек. Из-за страха перед этим проклятием она отказывает мужу в близости.

Оливер считает, что у Ирены не в порядке психика и советует ей обратиться к психоаналитику, доктору Луису Джадду (Том Конуэй). Тот пытается рационализировать страхи Ирены, её лечение движется успешно. Однако Оливер неожиданно для себя влюбляется в свою коллегу Элис Мур (Джейн Рэндолф), и она отвечает ему взаимностью. Ирена начинает что-то подозревать и принимается преследовать Элис. Та слышит в темноте рычание зверя и видит странные тени, её купальный халат располосован когтями огромной кошки. Элис обращается в доктору Джадду и предупреждает его, что Ирена может быть опасна. Джадд успокаивает её, показывая, что вооружён тростью со спрятанным внутри клинком.

Оливер признается Ирене, что он и Элис любят друг друга, и предлагает Ирене развод. Та впадает в депрессию. Доктор Джадд, который успел полюбить Ирену, пытается её успокоить и целует девушку, которая после этого преображается в чёрного зверя и убивает доктора. Ускользнув из квартиры, Ирена отправляется в зоопарк и открывает клетку с чёрным леопардом. Зверь, выпрыгнув из клетки, убивает её, и Оливер с Элис становятся свидетелями того, как мёртвое тело Ирены превращается в труп огромной чёрной кошки.

В ролях 
 Симона Симон — Ирена Дубровна-Рид
 Кент Смит — Оливер Рид
 Джейн Рэндолф — Элис Мур
 Том Конуэй — доктор Луис Джадд
 Джек Холт — коммодор
 Алан Напье — Док Карвер (в титрах не указан)
 Тереза Харрис — Минни (в титрах не указана)
 Элизабет Рассел — женщина, похожая на кошку

Интересные факты 
 Именно этот фильм ввёл в практику приём, когда нагнетание напряжённости не приводит к пугающему событию, заканчивается «пшиком». Этот приём в практике Голливуда с тех пор называется «автобус», так как в одной из сцен «Людей-Кошек», когда Элис идёт по ночной улице, зритель слышит что-то вроде кошачьего шипения и ожидает, что сейчас на женщину нападет пантера, а звук оказывается шумом мотора подъезжающего автобуса.
 По ходу фильма первоначально нигде не предполагалось показывать Ирену, превратившуюся в зверя. Когда студийный супервайзер Лу Остроу потребовал, чтобы в соответствующих сценах фильма появилась пантера, Жак Турнёр отказался это требование выполнять, и Остроу приказал уволить режиссёра. Вэлу Льютону удалось замять скандал тем, что сцена с нападающей пантерой была снята, но при пониженном свете и в итоге разглядеть зверя среди теней на экране было совершенно невозможно.
 Фильм так долго не сходил с экранов, что некоторые критики, первоначально картину ругавшие, затем посмотрели его снова и поправили свои рецензии на более позитивные.
 В 1944 году на экраны вышло продолжение этого фильма Проклятие людей-кошек (The Curse of the Cat People).
 В 1982 году был снят ремейк — фильм режиссёра Пола Шредера «Люди-кошки» (Cat People). Сюжет в ремейке был существенно изменён, а главные роли сыграли Настасья Кински и Малкольм Макдауэлл.
 В 1993 году фильм, как имеющий большое художественное значение, был внесен в Национальный кинореестр США.

Примечания

Ссылки 
 
  
Мистические фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы Жака Турнёра
Фильмы об оборотнях
Фильмы США 1942 года
Фильмы ужасов 1942 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов
Фильмы о монстрах